Catlett ist der Familienname folgender Personen:

 Buddy Catlett (1933–2014), US-amerikanischer Jazz-Bassist und Saxophonist
 Elizabeth Catlett (1915–2012), US-amerikanisch-mexikanische Künstlerin
 Sidney Catlett (1910–1951), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Walter Catlett (1889–1960), US-amerikanischer Schauspieler
 William Catlett, US-amerikanischer Schauspieler

Catlett ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Catlett (Georgia)
 Catlett (Kalifornien)
 Catlett (Virginia)